Grav kan være flere ting:

 Grav – et kunstig dannet hul i terrænets overflade
 Gravemaskine – en maskine til udførelse af udgravningsarbejde
 Gravhund – en lavstammet hunderace avlet med henblik på jagt i andre dyrs grave (f.eks. grævling og ræv)

Specielt vedr. død og begravelse
 Begravelse – en ceremoni hvor liget af en afdød begraves i jorden
 Gravhøj – et oldtidsminde, en begravelsesplads
 Gravkirken – en kristen kirke i Jerusalem
 Gravøl – afholdes i forbindelse med begravelser